

Кульма — річка у Кіровській області, права притока Кільмезю
 Кульма — річка в Ярославській області, ліва притока Сьобли
 Кульма — село, Кваркенський район, Оренбурзька область